Раманаускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Раманаускас, Адольфас (1918—1957) — командир литовских «лесных братьев».
 Раманаускас, Матас (род. 2000) — литовский футболист.
 Раманаускас, Пранас (1893—1959) — епископ Римско-католической церкви.
 Раманаускас, Ромуальдас (род. 1950) — актёр.
 Раманаускас, Эдвинас (род. 1985) — литовский гребец-байдарочник.